'''Павел Быстров:
 Быстров, Павел Александрович (1880—?) — учитель, депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Быстров, Павел Дмитриевич (1920—1944) — майор РККА, Герой Советского Союза.